Kąty Wrocławskie (stad)
Kąty Wrocławskie (gemeente)